Coraline Hugue (ur. 11 marca 1984 w Embrun) – francuska biegaczka narciarska, wicemistrzyni świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Coraline Hugue pojawiła się 4 stycznia 2002 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Furtwangen, gdzie zajęła 57. miejsce w sprincie techniką dowolną. W 2003 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå, jednak plasowała się poza trzecią dziesiątką. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata młodzieżowców w Stryn była między innymi siódma na w biegu na 5 km stylem dowolnym oraz jedenasta w sztafecie. Na mistrzostwach świata młodzieżowców w Tarvisio w 2007 roku Hugue zdobyła srebrny medal w biegu łączonym na 15 km, przegrywając tylko z Rosjanką Juliją Czekalową. W Pucharze Świata zadebiutowała 15 stycznia 2005 roku w Novym Měscie, zajmując 43. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła nieco ponad rok później - 21 stycznia 2006 roku w Oberstdorfie zajęła 27. miejsce w biegu łączonym na 15 km. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadła w sezonie 2012/2013, który ukończyła na 48. pozycji. W 2009 roku wystąpiła na mistrzostwach świata w Libercu, zajmując między innymi ósme miejsce w sztafecie i czternaste na dystansie 30 km techniką dowolną. Podczas rozgrywanych w 2013 roku mistrzostw świata w Val di Fiemme, była dziesiąta w sprincie drużynowym i biegu na 10 km stylem dowolnym, a w sztafecie Francuzki z Hugue w składzie były szóste. Ponadto w 2012 roku została brązową medalistą mistrzostw Francji w biegu na 10 km stylem dowolnym.

Po sezonie 2018/2019 zakończyła karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Francuscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1984
Francuscy olimpijczycy